Carl Gustaf Lindström kan syfta på någon av följande:

* Carl Gustaf Lindström (1779–1855), svensk skådespelare och operasångare
 Carl Gustaf Lindström (1818–1893), svensk skådespelare